Kiinaasaq bezeichnet:
 Kiinaasaq (Berg, Kangaatsiaq, nördlich) (auch Kiinaasaq Killeq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kiinaasaq (Berg, Kangaatsiaq, südlich) (auch Qingaq), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Kiinaasaq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kiinaasaq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland